Division One (1923/1924) – był to 34. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1923, a zakończył się 26 kwietnia 1924. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniło Rangers, dla którego był to 13. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Dave Halliday, który strzelił 38 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1923 w piłce nożnej
1924 w piłce nożnej